Água, mot portugais signifiant « eau » en français.

Toponymes

Brésil 

 Água Limpa, municipalité de l'État de Goiás ;
 Água Comprida, municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Água Clara, municipalité de l'État du Mato Grosso do Sul ;
 Água Azul do Norte, municipalité de l'État du Pará ;
 Água Preta, municipalité de l'État du Pernambouc ;
 Água Nova, municipalité de l'État du Rio Grande do Norte ;
 Água Santa, municipalité de l'État du Rio Grande do Sul.

Portugal 

 Água de Alto, paroisse civile de la municipalité de Vila Franca do Campo, située dans la région autonome des Açores ;
 Água de Pena, paroisse civile de la municipalité de Machico, située dans la région autonome de Madère ;
 Água de Pau, paroisse civile de la municipalité de Lagoa, située dans la région autonome des Açores ;
 Água Longa, paroisse civile de la municipalité de Santo Tirso, située dans le district de Porto ;
 Água Retorta, paroisse civile de la municipalité de Povoação, située dans la région autonome des Açores ;
 Água Revés e Crasto, paroisse civile de la municipalité de Valpaços, située dans le district de Vila Real ;
 Olhos de Água, paroisse civile de la municipalité d'Albufeira, située dans le district de Faro ;
 Serra de Água, paroisse civile de la municipalité de Ribeira Brava, située dans la région autonome de Madère ;
 Vale de Água, paroisse civile de la municipalité de Santiago do Cacém, située dans le district de Setúbal.

Art 
 Água est un ballet de danse contemporaine créé en 2001 par Pina Bausch.

Voir aussi